Sacrati ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Sacrati (~1485–1647), italienischer römisch-katholischer Geistlicher